Cotangent kan avse:

 Cotangent – inom matematiken en vanlig felskrivning av cotangens
 Cotangent – ett element i dualrummet till ett vektorrum